6276 Kurohone – asteroide della fascia principale
 Kurohone (Giappone) – centro abitato del Giappone